1443 Ruppina – asteoride della fascia principale
 Ruppina – uno degli pseudonimi di Mai, cantante giapponese, utilizzato in alcuni progetti musicali